Dimorphie steht für:

 Dimorphismus, das Auftreten zweier Erscheinungsformen bei derselben Art, Fachbegriff der Biologie
 das Auftreten zweier Erscheinungsformen bei derselben Substanz, Fachbegriff der Werkstoffwissenschaft und der Mineralogie, siehe Polymorphie (Materialwissenschaft)